Alain-René Lesage (1668-1747) – romanziere e commediografo francese
 Jean Lesage (1912-1980) – politico e avvocato canadese
 Jean-Michel Lesage (1977) – ex calciatore francese
 Mikael Lesage (1975) – arbitro di calcio francese
 Xavier Lesage (1885-1968) – cavaliere francese

Altro
 Aeroporto Internazionale di Québec-Jean Lesage – aeroporto canadese